Chimène est la forme francisée du prénom féminin espagnol Ximena (prononcé Chiména), lui-même étant une forme archaïque du prénom espagnol Jimena.

Étymologie 
Jimena est l'équivalent espagnol du prénom Simone, comme  est l'équivalent espagnol de Simon.

Simon est un nom biblique qui provient de l'hébreu shim'on, « Dieu a entendu », dont la transcription grecque est Simeôn ou Simôn. Le prénom Simon a été popularisé par l'apôtre et martyr du , devenu saint, Simon le Zélote.

Popularité 
Le prénom Chimène a été popularisé en France grâce à la pièce de théâtre Le Cid de Pierre Corneille, qui s'appuie lui-même sur le personnage réel de Chimène ou Doña Jimena ou Chimène Díaz, épouse de Rodrigue, également appelé Le Cid, un mercenaire chrétien espagnol, héros de la Reconquista.

Variantes 
Les variantes espagnoles féminines de Chimène sont Ximena, Jimena et Gimena. Les variantes masculines sont Ximeno, Jimeno et Gimeno. Il existe également les variantes en -ez qui indiquent la filiation : Jiménez, fils de Jimeno et Giménez, fils de Gimeno.

Personnalités 
 Chimène Badi, une chanteuse française.

Arts 

 Rodrigue et Chimène, un opéra inachevé en trois actes de Claude Debussy, livret de Catulle Mendès, écrit à partir des pièces  de Guillén de Castro et Le Cid de Pierre Corneille.
 Chimène, chanson et album du chanteur et compositeur français René Joly en 1969.

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références 

Prénom féminin